Hidarnes I, un dels conspiradors contra el mag Gaumata a Pèrsia que va portar al tron a Darius I. Possible sàtrapa de Mèdia
 Hidarnes II, fill de l'anterior, comandant dels Immortals durant el regnat de Jerjes I, avi de Tissafernes. Sàtrapa de Mèdia
 Hidarnes III, probable fill de l'anterior) i sogre d'Artajerjes II. Sàtrapa d'Armènia
 Hidarnes o Idarnes, fill de Mazeu de Cilícia, almirall persa i després company d'Alexandre el Gran.